Академии арабского языка () — научные учреждения, ведущие исследования арабского языка и выполняющие функции регуляторов норм арабского литературного языка. К их числу относятся:
 Академия арабского языка в Дамаске (Сирия) — старейшая академия арабского языка, основана в 1918;
 Иорданская академия арабского языка — основана в 1924;
 Академия наук Ирака — основана в 1948, разрушена в 2003 в ходе Иракской войны;
 Израильская академия арабского языка (Хайфа, Израиль) — основана в 2007 году в соответствии с решением Кнессета;
 Академия наук Ливана — основана в 2007;
 Академия арабского языка в Каире (Египет) — создана в 1934;
 Академия  арабского языка в Хартуме (Судан) — основана в 1993;
 Королевская Академия Марокко — основана в 1962;
 Высший совет по арабскому  языку Алжира — основан в 1996;
 Ливийская академия арабского языка — основана в 1994;
 Фонд "Дом мудрости" (Тунис) — основан в 1983.

См. также 
 Арабский язык

Примечания 

Арабский язык
Институты национальных языков